Questa è la prima edizione del torneo.

In finale Andrea Collarini ha sconfitto Tomás Barrios Vera con il punteggio di 6–2, 7–61.

Teste di serie 

  Alejandro Tabilo (quarti di finale)
  Camilo Ugo Carabelli (semifinale)
  Juan Manuel Cerúndolo (ritirato)
  Felipe Meligeni Alves (secondo turno)
  Renzo Olivo (semifinale)

  Facundo Díaz Acosta (ritirato) 
  Matheus Pucinelli de Almeida (primo turno, ritirato) 
  Genaro Alberto Olivieri (primo turno) 
  Tomás Barrios Vera (finale)

Qualificati 

  Andrey Chepelev (primo turno)
  Edoardo Lavagno (secondo turno)
  Murkel Dellien (primo turno)

  Chung Yun-seong (primo turno) 
  Oleg Prihodko (primo turno) 
  Thiago Seyboth Wild (quarti di finale)

Lucky loser 

  Moez Echargui (primo turno)

  Carlos Sánchez Jover (secondo turno)

Wildcard 

  Pedro Boscardin Dias (primo turno)
  João Lucas Reis da Silva (primo turno)

  Eduardo Ribeiro (primo turno)

Alternate 

  Térence Atmane (quarti di finale)

  Daniel Dutra da Silva (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Brasil Tennis Challenger 2023